Poljica est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Poljica, une localité située dans la municipalité de Jelsa, comitat de Split-Dalmatie ;
Poljica, une localité située dans la municipalité de Krk, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Poljica, une localité située dans la municipalité de Marina, comitat de Split-Dalmatie ;
Poljica, une localité située dans la municipalité de Nin, comitat de Zadar ;
Poljica, une localité située dans la municipalité de Podbablje, comitat de Split-Dalmatie ;
au Monténégro
Poljica, un village situé dans la municipalité de Danilovgrad.